Anatole Devarenne (1880-1954) : peintre et écrivain français;
 Ulysse Auguste Devarenne (1830-1892) : officier de marine français.